Буца́єв () — російське прізвище.

 Буцаєв В'ячеслав Геннадійович (1970) — російський хокеїст.
 Буцаєв Юрій Геннадійович (1978) — російський хокеїст.

Див. також 
 Буца
Російські прізвища